Schmidberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schmidberger (* 1946), deutscher Priester
 Hans Schmidberger (* 1925), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Heinz Schmidberger, deutscher Radioonkologe
 Josef Schmidberger (1773–1844), österreichischer Priester und Pomologe
 Josef Schmidberger (Landwirt) (1862–1933), deutscher Landwirt, MdL Württemberg
 Katrin Schmidberger (* 1982), deutsche Politikerin
 Thomas Schmidberger (* 1991), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Schmidberger Renette, alte Sorte des Kulturapfels
 Schmidtberger-Haus